«Проделки Скапена»:

 «Проделки Скапена» — пьеса Мольера в трёх действиях, написанная в 1670 году.
 «Проделки Скапена» — фильм.